Фландрія — одна з трьох земель Бельгії.
 Західна Фландрія — одна з десяти провінцій Бельгії 
 Східна Фландрія — одна з десяти провінцій Бельгії
 Французька Фландрія — історичний (адміністративний) регіон на півночі Франції
  — південна частина сучасної нідерландської провінції Зеландія
  — область на півдні графства Фландрії,
 Фландрія (графство) — колишнє графство на заході Європи.
 Фландрський дім
 Список правителів Фландрії